XAZ – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Campbellton (NB) (Canada)